Gino est un prénom d'origine italienne, à l'origine un diminutif pour prénoms se terminant en -gio ou -gi, tels que Luigi, Giorgio, Biagio, Remigio, ou Eligio, mais aussi un hypocoristique pour Angelo, Giovanni ou Giacomo. Son équivalent féminin est Gina.

Personnalités 

Gino Capponi ( – ), homme politique, écrivain et historien italien
Gino Fano ( – ), mathématicien italien
Gino Rossi ( – ), peintre italien
Gino Cervi ( – ), acteur italien
Gino Bonichi (Scipion) (1904 – 1933), peintre italien
Gino De Biasi ( – ), footballeur italien
Gino Germani  (1911 – 1979), sociologue argentin
Gino Bechi ( – ), baryton italien
Gino Bartali (il Ginettaccio) ( – ), coureur cycliste italien de 1935 à 1954
Gino Brazil (1968-), ancien joueur football irlandais
Gino Sciardis ( – ), ancien coureur cycliste français d'origine italienne naturalisé français
Gino Cavallini ( – ), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
Gino Chouinard, animateur de télévision québécois
Gino Colaussi (Luigi Colausig) ( – ), footballeur italien des années 1930
Gino Colombini (1915 – ?), concepteur italien
Gino Conforti ( – ), acteur américain
Gino D'Antonio ( – ), auteur italien de bandes dessinées
Gino De Craemer ( – ), homme politique belge
Gino Lucetti ( – ), anarchiste italien
Gino Marielli (Luigi Marielli) (? – ?), guitariste italien
Gino Marinuzzi ( – ), chef d'orchestre et compositeur italien
Gino Odjick ( – ), ex-joueur de hockey sur glace canadien
Gino Quilico ( – ), chanteur québécois
Gino Severini ( – ), peintre italien
Gino Soccio (1955 – ), producteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste québécois
Gino Strada (Luigi Strada) ( – ), chirurgien italien fondateur de l'O.N.G. Emergency
Gino Vannelli ( – ), auteur-compositeur-interprète canadien 

Prénom italien